Александр Мироненко:
 Мироненко, Александр Алексеевич (1918—1999) — генерал-полковник авиации, Герой Советского Союза.
 Мироненко, Александр Григорьевич (1959—1980) — участник Афганской войны, Герой Советского Союза.
 Мироненко, Александр Юрьевич (Александр Иванович Юхновский; 1925—1977) — журналист, писатель и переводчик, коллаборационист во время Великой Отечественной войны.